Aranguren bezeichnet:

 Aranguren (Entre Ríos), Gemeinde in Argentinien
 Aranguren (Navarra), Gemeinde in Spanien
 Aranguren (Vizcaya), Ort in Spanien

Aranguren ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Aranguren (1868–1954), venezolanischer Unternehmer
 Arantxa Aranguren, spanische Schauspielerin
 Begoña Aranguren (* 1949), spanische Schriftstellerin
 Emilio Aranguren Echeverría (* 1950), kubanischer Geistlicher, Bischof von Holguín
 Eulogio Aranguren (1892–1973), argentinischer Fußballspieler
 Gonzalo Parra-Aranguren (1928–2016), venezolanischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Jesús Aranguren (1944–2011), spanischer Fußballspieler und -trainer
 José Aranguren (1875–1939), spanischer Militär 
 José Luis López-Aranguren (1909–1996), spanischer Philosoph
 Juan-Martín Aranguren (* 1983), argentinischer Tennisspieler
 Sotero Aranguren (1894–1922), spanischer Fußballspieler
 Teresa Aranguren Amezola (* 1944), spanische Journalistin